Philippe Auguste, surnom du roi Philippe II de France (1165-1223).
 Philippe Auguste, station du métro de Paris, sur la ligne 2.
 Philippe Auguste, boxeur ivoirien dans la catégorie poids lourd.